Le duo de musique électronique Drexciya, apparenté à la Techno de Détroit et l'electro-funk, a achevé son projet musical avec les Seven Storms, une série de sept albums produits sous des pseudonymes et sur des labels différents, sans indication claire quant à leur relation au projet Drexciya. Cependant, l'album signé Lab Rat XL indique que « This album is the  and last storm from Drexciya. R.I.P. James Stinson ». Ce dernier disque fournit ainsi l’identité de l’un des membres du duo, James Stinson, décédé en 2002.

2001 : The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Café (CD/2x12") Warp Records (Drexciya Storm #3)
2001 : Transllusion - The Opening Of The Cerebral Gate (CD/2x12") Supremat (Drexciya Storm #2)
2002 : Transllusion - L.I.F.E. (CD/LP) Rephlex (Drexciya Storm #5)
2002 : Drexciya - Harnessed The Storm (2x12"/CD) Tresor (Drexciya Storm #1)
2002 : Abstract Thought - Hypothetical Situations (CD/2x12") Kombination Research (Drexciya Storm #4)
2002 : Shifted Phases - The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope (CD/2x12") Tresor (Drexciya Storm #6)
2003 : Lab Rat XL - Mice Or Cyborg (CD/2x12") Clone Records (Drexciya Storm #7)

Liens externes 
 https://www.discogs.com/fr/lists/Drexciya-Storms/5723

Techno de Détroit
Electro